Heikel er et efternavn, der har blevet båret af blandt andre:

 Axel Heikel
 Felix Heikel
 Ivar Heikel
 Rosina Heikel
 Viktor Heikel